Пасуш:

 Пасуш — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.
 Пасуш — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Пасуш, Луиш душ — ангольский военный и политик, один из лидеров мятежа Nitistas 27 мая 1977 года.
 Пасуш Коэлью, Педру — португальский политик, премьер-министр с 21 июня 2011 года, председатель Социал-демократической партии

См. также 
 Пасуш де Феррейра
 Пасуш-да-Серра
 Пасуш-де-Брандан
 Пасуш-де-Вильяригеш
 Пасуш-де-Гайолу
 Пасуш-де-Феррейра
 Пасуш-ди-Феррейра